Jean Tupinier (1753-1816) : homme politique français;
 Jean Marguerite Tupinier (1779-1850) : ingénieur et un homme politique français.